Leir da Bretanha é um rei lendário da Grã-Bretanha. Aparece pela primeira vez na História dos reis da Bretanha, uma crónica medieval escrita no século XII pelo monge galês Godofredo de Monmouth. É provável que Godofredo tenha se inspirado em obras anteriores, mas estas não foram identificadas.

Rei Leir é apresentado como o fundador de Leicester. Seu pai, Bladud, é outro rei mítico, fundador de Bath. Na História, Leir possui três filhas, duas das quais roubam-lhe o trono. Cordelia, a única de suas filhas que mostra lealdade ao pai, ajuda-o a recuperar o reino.

A lenda de Leir foi tratada em várias obras literárias. É a base histórica da tragédia Rei Lear, escrita por William Shakespeare entre 1603 e 1606.

Referências 
 John Cannon, Anne Hargreaves. Kings and queens of Britain. Oxford University Press US, 2009. ISBN 0199559228  
 Wikisource: Godofredo de Monmouth, Historia Regum Britanniae 2.11 

Reis mitológicos
Lendas medievais
Personagens de William Shakespeare